Карел Гегер (, 1909—1977) — чеський театральний та кіноактор.
 Оке Гегер — шведський спортсмен, призер літніх Олімпійських ігор 1920.
 Марко Гегер (, 16 вересня 1989) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Шальке 04».

Німецькі прізвища